Itupeva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itupeva (ort), São Paulo, 
 Itupeva (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar